Педаль — многозначный термин.
 Педаль в технике — рычаг, нажимаемый ногой; на музыкальном инструменте педаль — деталь рычажного устройства, управляемая ногами.
 Педаль (техника композиции) — повторяющийся / выдержанный звук или созвучие в любом регистре (низком, среднем, высоком).
 Педаль — ножная клавиатура на органе.
 Педаль в технике инструментовки – выдержанные звуки или аккорды, представляющие основу (фон) для мелодической и гармонической фигурации. В оркестровке называется «оркестровой педалью».